Nogger steht für:

 eine Marke des Eisherstellers Langnese, siehe Nogger

den Familiennamen folgender Personen:

 Hans Nogger (1869–1938), bayerischer Unterhaltungskünstler